Тетрасвинецпентастронций — бинарное неорганическое соединение
свинца и стронция
с формулой SrPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрасвинецпентастронций образует кристаллы
,
структура типа пентасамарийтетрагерманий GeSm
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 943°C .

Примечания 

Соединения стронция
Соединения свинца
Интерметаллиды